Mesos del calendari musulmà
 Jumada al-ula
 Jumada al-àkhira

Calendari musulmà